Nikiforow,  Nikiforowa, Nikiforov oder Nikiforova  ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Wladimirowitsch Nikiforow (* 1975), russischer Sommerbiathlet
 Georgi Konstantinowitsch Nikiforow (1884–1938), sowjetischer Schriftsteller
 Juri Walerjewitsch Nikiforow (* 1970), sowjetisch-russisch-ukrainischer Fußballspieler
 Maria Grigorjewna Nikiforowa (1885–1919), russische Anarchistin und Partisanenführerin im Russischen Bürgerkrieg
 Nikolai Anatoljewitsch Nikiforow (* 1982), russischer Politiker
 Oksana Nikiforowa (* 1976), russisch-deutsche Tänzerin
 Pawel Michailowitsch Nikiforow (1884–1944), russischer Geophysiker, Seismologe und Hochschullehrer
 Pjotr Michailowitsch Nikiforow (1882–1974), sowjetischer Funktionär und Vorsitzender des Ministerrates der Fernöstlichen Republik
 Toma Nikiforov (* 1993), belgischer Judoka
 Wiktor Wassiljewitsch Nikiforow (1931–1989), russischer Eishockeyspieler
 Wjatscheslaw Alexandrowitsch Nikiforow (* 1942), sowjetischer, weißrussischer und russischer Regisseur, Drehbuchautor, Schauspieler und Lehrer

Siehe auch:
 Nykyforow